Il Maserati Challenger 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 2ª edizione del torneo che si è giocato a Meerbusch in Germania dall'11 al 17 agosto 2014 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di  €+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 4 agosto 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Attila Balázs 
  Jozef Kovalík 
  Philipp Petzschner 
  Jan Oliver Sadlowski

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Philipp Davydenko
  Christian Garín
  Laurent Lokoli
  Matthias Wunner

Partecipanti doppio

Teste di serie

Ranking al 4 agosto 2014.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
 Jan Hájek /  Jan Masik
 Kai Breitbach /  Jesse Huta Galung 
 Christopher Kas /  Christian Miele

Vincitori

Singolare

 Jozef Kovalík ha battuto in finale  Andrej Kuznecov 6–1, 6–4

Doppio

 Matthias Bachinger /  Dominik Meffert hanno battuto in finale  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin 6–3, 3–6, [10–6]

Collegamenti esterni